Ио́на Ио́нович Андро́нов (род. 19 мая 1934 года, Ленинград) — советский и российский журналист-международник, репортёр, писатель, сценарист.

Биография 
Иона Андронов окончил Институт восточных языков при МГУ (ИВЯ) по специальности «историк-востоковед».

С 1958 года работал в еженедельнике «Новое время» (литературным сотрудником, заведующим отделом, специальным корреспондентом, постоянным корреспондентом).
 В 1964 и 1965 годах корреспондент «Нового времени» в Индии, Непале, Индонезии.
 В конце 1966 года — специальный корреспондент в Китае во время так называемой «Культурной революции» Мао Цзэдуна.
 1966—1971 — специальный корреспондент на войнах в Камбодже, в Лаосе и Вьетнаме.
 С 1972 г. — корреспондент в США.
 В 1973 г. был единственным советским корреспондентом в Южной Дакоте среди восставших в резервации американских индейцев.
 В 1977 году его визит в городок Вулкан, Западная Вирджиния, местная община которого во главе с Джоном Робинеттом после тщетных попыток добиться от штата восстановления местного моста обратилась за помощью к СССР и ГДР, стимулировал власти штата в течение часа заявить о выделении 1,3 млн долларов на ремонт.  
 В 1979 году — корреспондент «Литературной газеты» на гражданской войне в Никарагуа.
 С 1981 года — фронтовой корреспондент в Афганистане, затем корреспондент «Литературной газеты» в США.
 Был газетным корреспондентом или командированным депутатом Верховного Совета России в Японии, Иране, Турции, Болгарии, Польше, Чехословакии, Франции, Германии, Италии, Коста-Рике, Латвии.
 В 1990 г. был избран народным депутатом РФ, членом Совета Национальностей Верховного Совета РФ, заместителем Председателя Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям; был одним из ста доверенных лиц Ельцина на президентских выборах 1991 г.
 1991—1992 — советник вице-президента А. Руцкого по международным связям.
 В 1986 году вышел фильм «Человек, который брал интервью» по сценарию Андронова.
 В 1988 году создал в Нью-Йорке вместе с эмигрировавшим из СССР известным художником Михаилом Шемякиным «Международный комитет за спасение советских военнопленных в Афганистане», затем в Москве «Народный комитет за освобождение военнопленных».
 С 1989 года — один из основателей и председатель Всесоюзного объединения семей советских военнопленных, вёл переговоры об их освобождении с лидерами афганской оппозиции, руководством Афганистана и Пакистана.
 На VII съезде народных депутатов в декабре 1992 г. голосовал за внесение в повестку дня вопроса о недоверии премьер-министру Гайдару и за запрет продажи земли иностранцам. Опубликовал сведения о якобы существовавшем засекреченном кремлёвском проекте передачи японцам Южно-Курильских островов.
 В 1994 году — консультант Мандатной комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
 В январе 1993 года возглавлял делегацию Верховного Совета РФ и Комитета содействия возвращению в Россию бывшего заместителя командира Рижского отряда милиции особого назначения С.Парфёнова. После указа от 21 сентября 1993 года о роспуске парламента принимал участие в защите Белого Дома.

Жена: Валентина Петровна (25.09.1934), сестра: Марина Андронова (26.02.1936).

Книги 
Автор нескольких книг о ЦРУ и ФБР, о войне в Афганистане.
 По волчьему следу. — М.: Правда, 1983. — 304 с.
 Убийство без возмездия. Репортажи из Америки. — М.: Политиздат, 1987. — 224 с.
 Моя война . — М.: Деловой мир 2000, 1999. — 416 с. — ISBN 5-93681-001-1.
 Русская любовь янки Джо. Мемуарные рассказы. — М.: Спорт и культура — 2000, 2011. — 208 с.

Награды 
Иона Андронов награждён орденом Знак Почёта, орденом и медалью Народной Республики Болгарии.

Критика 
В 2001 году, ссылаясь на секретную записку председателя КГБ Ю. В. Андропова в Политбюро ЦК КПСС, один из лидеров советского правозащитного движения Юрий Ярым-Агаев обвинил Иону Андронова в том, что тот являлся кадровым сотрудником КГБ и был «профессиональным советским дезинформатором». На многолетнее сотрудничество Андронова с КГБ ранее указывал другой советский диссидент — Владимир Буковский. Косвенным подтверждением причастности Андронова к КГБ служит его работа в качестве корреспондента журнала «Новое время». По сведениям автора книги «КГБ сегодня» Дж. Баррона, этот журнал использовался в качестве легального прикрытия зарубежной агентуры советских спецслужб, и двенадцать из его четырнадцати отделений за границей были укомплектованы кадровыми офицерами КГБ, прошедшими специальную журналистскую подготовку. Андронов свою причастность к КГБ неоднократно отрицал. Андронов в негативном плане упоминается Андреем Карауловым в книге «Русское солнце». Но в исковом заявлении о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданном в 2001 году в Таганский районный суд Москвы, Андронов обвинил Караулова в клевете и заявил: «… при всём моем уважительном отношении к органам государственной безопасности, выполняющим полезные функции по обеспечению безопасности государства и общества, я, будучи журналистом, не был ни офицером, ни сотрудником Комитета государственной безопасности СССР, ни агентом, ни осведомителем спецслужб».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Интервью 2001 года  

Журналисты России
Писатели России XXI века
Писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Журналисты СССР
Журналисты-международники
Колумнисты
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Участники обороны «Белого дома» в 1993 году
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Журналисты «Литературной газеты»
Советники Вице-президента Российской Федерации